Нага́тинская на́бережная — набережная Москвы-реки в районах Нагатино-Садовники и Нагатинский Затон Южного административного округа города Москвы. Лежит между Даниловским мостом Окружной железной дороги и Судостроительной улицей. Нумерация домов ведётся от моста. Нагатинская набережная является самой протяжённой набережной в Москве, её длина составляет 5,6 км.

Происхождение названия 
Название набережной дано по находившейся поблизости деревне Нагатино, вошедшей в состав Москвы в 1960 году. Происхождение же самого слова достоверно неизвестно, по одной из версий оно связано со словосочетанием «на гати», означающем на болотистом, топком месте, укреплённом брёвнами.

История застройки 

Главным архитектором проекта застройки Нагатинской набережной была Р. П. Алдонина. Её рассказ о драматичной истории этого проекта был опубликован в журнале «Вести Союза архитекторов России», № 2 за 2007 год. Статья называется «Как это было» — и передаёт горечь разочарования главного архитектора.

Вот несколько отрывков из статьи:

В 1972 году Градостроительный совет ГлавАПУ согласовал, а Моссовет утвердил проект застройки Нагатинской набережной Москвы реки. ...Многие москвичи знают эту застройку. Бело-синие дома переменной этажности от 10 до 23 этажей стоят на берегу реки и смотрят на широкую Нагатинскую пойму, жители прозвали их «парусами».

К тому времени, когда появился этот проект, весь район Нагатино уже был застроен пятиэтажками с отдельными вкраплениями девяти этажей. Только вдоль берега тянулась незастроенная полоса шириной, меньше ста метров, В мастерской № 11 (потом она стала № 10), эту полосу берегли и не спешили застраивать типовыми домами. Уж очень необычна, можно сказать уникальна, здесь градостроительная ситуация. Широкая двухкилометровая Нагатинская пойма со всех сторон окруженная водой, позволяет с противоположной стороны, с высокого берега окинуть единым взглядом все четыре километра набережной.

Было сделано бесчисленное количество вариантов, но все они сводились к чередованию шестнадцатиэтажных «стен» с какими-нибудь «башнями». Причём типовых компактных башен выше 16 этажей тогда вообще не было.

С 1970 года, когда я стала руководителем бригады и главным архитектором этого проекта, мы с молодым архитектором Костей Запасовым при активной поддержке руководителя мастерской Павла Петровича Зиновьева предложили решить застройку набережной единым  ансамблем  из домов переменной этажности 10—25 этажей  с акцентами из 35 этажных башен  в центре и по концам застройки. Место требовало крупного ритма и интересного силуэта. Понижение крыльев зданий делало новые дома сомасштабными  существующей застройке, воздушные разрывы активно включали пространство поймы в ткань жилого района, Предполагалось построить шесть домов- «пирамид» по три с каждой стороны от Нагатинского моста, который делит здесь набережную на две равные части. ... Тогда же проект был отмечен по Моспроекту 1, как лучший проект года, опубликован в журнале «Строительство и архитектура» и в других изданиях.

Строительство, наконец, началось и НПО «Прокатдеталь» во главе с симпатичным и энергичным Ф. Я. Каменским довел до конца три комплекса переменной этажности на левой стороне от моста. Правда культбыт — детсады, магазин, гараж, конечно, построены не были. Завершение застройки на восточном конце вместо трёх 35 этажных стройных башен было выполнено из типовых, широких двухсекционных в 22 этажа. Но и в таком виде ансамбль произвел впечатление на москвичей.
Двадцать лет мне и, думаю, другим авторам тоже, говорили за него комплименты. Я сама радовалась, проезжая по Нагатинскому мосту на машине или на метро. Здесь проходит открытая линия метро и десятки, сотни тысяч человек каждый день могли наблюдать, как сине-белые дома сжимаются в выразительную зубчатую гряду.

В архитектурном путеводителе А.В. Анисимова «Москва» (1997 г.) Нагатинская набережная названа в числе двухсот наиболее интересных произведений московской архитектуры за 500 лет.

Как хотелось бы закончить статью на радостной ноте: мы старались, смотрите, у нас получилось. Но, увы, смотреть-то и не получится. Силуэт ансамбля Нагатинской набережной со стороны проспекта им. Андропова и открытой линии метро безнадежно, варварски испорчен! Пару лет назад на набережной снова появились краны и между первым и вторым ступенчатым корпусом на месте, где по проекту застройки был детсад, поставили массивный, двухсекционный 22 этажный дом! Он вылез на переднюю линию застройки и начисто загубил весь ступенчатый ритм при взгляде от моста. Потом вплотную, можно сказать впритык к фасаду первого дома, как вообще никто домов не ставит, выросла башня, напротив другая и весь рисунок набережной слился в малопонятную кашу!

Те, кто раньше хвалил застройку, теперь обращаются ко мне с недоуменными вопросами: «Что вы там наделали?» Никому не приходит в голову, что можно было так проигнорировать авторов! Можно понять алчность инвесторов, равнодушие строителей, но понять и главное принять неуважение коллег по цеху друг к другу невозможно! Кто будет уважать архитекторов, если они не будут уважать друг друга, уважать то, что сделали их соратники?

А что я могу теперь сделать? Кажется, я могу только не подавать руки Филлеру и кричать, как у Толстого кричала Катюша Маслова на суде: «Не виновата я! Не виновата я! Не виновата!!!»

Примечательные здания и сооружения 

Большая часть набережной застроена типовыми жилыми домами серий И-209А, II-49Д, II-29, 1-515, И-155, П-22, Пд-3/22, II-18-01/12А.

С нечётной стороны Нагатинской набережной протекает Москва-река.

По чётной стороне:
 д. 12, к. 1 — Средняя общеобразовательная школа № 906
 д. 14, к. 5 — Дирекция единого заказчика (ДЕЗ), объединённая диспетчерская служба (ОДС) № 160
 д. 14, к. 6 — Почтовое отделение 533
 д. 16, к. 2 — Детский сад № 1177 (компенсирующего вида, для детей с нарушением зрения, с ясельными группами)
 д.18 к.1 — Жилой дом.
 д. 20 — ОДС № 158
 д. 20, к. 2 — Библиотека № 225
 д. 22, к. 2 — Дополнительный офис Сбербанка России № 9038/0257
 д. 24 — Средняя общеобразовательная школа № 1375 с углублённым изучением английского языка
 д. 28, к. 2 — Детский сад № 1129 (Центр развития ребёнка, комбинированного вида, противотуберкулёзный)
 д. 34 — Нагатинский ЗАГС, женская консультация поликлиники № 27
 д. 46, к. 4 — Детский сад № 738 (с приоритетным направлением в художественно-эстетическом развитии)
 д. 48/2 — Дополнительный офис Сбербанка России № 9038/01315
 д. 54 — ДЕЗ
 д. 56 — Средняя общеобразовательная школа № 1770 (бывшая 1750)
 д. 58, к. 3 — Детский сад № 2272 (логопедический)
 д. 62, стр. 2 — ОДС № 300
 Шлюз на Москва-реке.

Транспорт 
По Нагатинской набережной проходят три автобусных маршрута городского общественного транспорта:
 № 824 Нагатинский затон — Кленовый бульвар.
 № c811 Нагатинский затон — Метро «Нагатинская»
№ с951 Метро "Коломенская" — Метро «Нагатинская»

На пересечении Нагатинской набережной и улицы Кленовый бульвар находится причал «Кленовый бульвар». Вблизи набережной располагаются станции метро «Коломенская» и «Нагатинская» и станция МЦК «Верхние Котлы». Также добраться до улицы можно от станций метро Большой кольцевой линии «Кленовый бульвар» и «Нагатинский Затон».

Примечания

Ссылки 
 Вдоль Москвы-реки (Проект застройки Нагатинской набережной). Журнал «Строительство и архитектура Москвы», № 2 за 1973 год.
 Фотоальбом «Нагатинская набережная и Нагатинский затон» Автор Мочалов Артём.
 Фотографии Нагатинской набережной на сайте «Город-Москва». Автор Андрей Мальцев.
 Нагатинская набережная, д.10, корпус 3 - сайт дома и района